Кобликов — русская фамилия. Известные носители:
 Кобликов, Александр Семёнович (1924—2001) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный юрист РСФСР, полковник юстиции.
 Кобликов, Анатолий Николаевич (1909—1945) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, полковник.